Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Sander Arends e David Pel hanno sconfitto Johannes Haerteis e Benjamin Hassan con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Hans Hach Verdugo /  Philipp Oswald (quarti di finale)
  Denys Molčanov /  Jackson Withrow (primo turno)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (primo turno) 
  Hunter Reese /  Sem Verbeek (semifinale)

Wildcard 

  Maximilian Neuchrist /  Neil Oberleitner (primo turno)

  Filip Misolic /  Lukas Neumayer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Danube Upper Austria Open 2022